GRZ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Graz, l'aéroport qui  dessert la ville de Graz en Autriche, selon le code AITA des aéroports.

grz est un code qui peut désigner :
 guramalum, une langue en voie de disparition qui fait partie des langues de Nouvelle-Irlande, parlées dans la province de Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Code IATA des aéroports